Sonnensee steht für:
 Sonnensee (Hannover), Baggersee bei Hannover, Niedersachsen, Deutschland
 Sonnensee (Magdeburg), kleiner See in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Sonnensee (Speyer), Baggersee bei Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Sonnensee (Ritzing), Stausee in Ritzing, Burgenland, Österreich
Siehe auch:
 Sonnenweiher
 Sun Lakes